Trois cœurs, roman de Jack London paru en 1918.
 Trois cœurs, trois lions, roman de fantasy de Poul Anderson paru en 1961.
 Trois Cœurs, film français réalisé par Benoît Jacquot, sorti en 2014.